El término tránsito puede referirse, en esta enciclopedia:

 al tránsito astronómico, paso de un astro por delante de otro más grande;
 al tránsito vehicular, el flujo de vehículos en una vía de comunicación;
 al Tránsito Aduanero Internacional, el régimen aduanero por el cual la mercadería es trasladada entre países;
 al Tránsito de la Virgen María, un concepto usado en el cristianismo;
 a Tránsito, localidad y municipio del departamento San Justo de la provincia de Córdoba, Argentina;
 a Mario del Tránsito Cocomarola, un músico y folclorista argentino.
 a Tránsito, película estadounidense de 2005.